Miejscowości w USA:
 Enola – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Enola – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Enola (ang. Enola Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner